Мехди Тораби (; 10 сентября 1994, Эштехард, Иран) — иранский футболист, полузащитник клуба «Персеполис» и национальной сборной Ирана.

Клубная карьера 
Мехди Тораби начинал карьеру футболиста в иранском клубе «Сайпа». 10 мая 2013 года он дебютировал в иранской Про-лиге, выйдя на замену в концовке гостевого поединка против команды «Гахар Загрос». 6 марта 2015 года Тораби забил свой первый гол в Про-лиге, открыв счёт в гостевой игре с «Зоб Аханом».

Карьера в сборной 
11 июня 2015 года Мехди Тораби дебютировал в составе сборной Ирана в гостевом товарищеском матче против команды Узбекистана. В этом же поединке он забил свой первый гол за Иран, ставший единственным и победным.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Ирана
Игроки ФК «Сайпа»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки сборной Ирана по футболу